Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Flamingo:.

 HMS Flamingo (1876) était un navire à hélice en composite lancé en 1876, envoyé au service portuaire en 1893 et vendu en 1923.
 HMS Flamingo (L18) était un sloop de classe Black Swan lancé le , achevé le  et mis en service le . HMS Flamingo a été vendu à l'Allemagne de l'Ouest en  et renommé Graf Spee.